Baule bezeichnet

 eine zu den Akan-Sprachen gehörende Sprache in Westafrika, siehe: Baule (Sprache)
 die gleichnamige Ethnie, Siehe: Baule (Volk)
 eine Waffe dieser Ethnie, siehe: Baule-Dolch
 Ortsnamen
 Gemeinde Baule in der französischen Region Centre-Val de Loire, siehe: Baule (Loiret)
 Gemeinde La Baule-Escoublac in der französischen Region Pays de la Loire

Baule ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Baule (1891–1976), deutsch-österreichischer Mathematiker
 Emil-Werner Baule (1870–1953), deutscher Grafiker und Designer
 Rainer Baule, deutscher Wirtschaftswissenschaftler